Chitrakoot bezeichnet:

 Chitrakoot Dham, eine Stadt im Bundesstaat Uttar Pradesh, Indien
 Chitrakoot (Distrikt), Distrikt im Bundesstaat Uttar Pradesh, Indien
 Chitrakoot (Division), Division im Bundesstaat Uttar Pradesh, Indien